Берковец:

 Берковец — старорусская единица измерения массы, равная 10 пудам.
 Берковец — историческая местность Киева, бывший хутор. 
 Берковец — перспективная станция Киевского метрополитена.